Normalmente con osservatorio si fa riferimento a un Osservatorio astronomico.

Il termine "osservatorio" viene però a volte impiegato anche per indicare istituzioni di vario tipo, per lo più rivolte a scopi di monitoraggio (di eventi naturali o di attività umane):

 osservatorio meteorologico – per rilevare i fenomeni meteorologici
 osservatorio vulcanologico – come l'Osservatorio Vesuviano
 osservatorio avifaunistico – come quello della Foce del Salso
 osservatorio militare – punto di osservazione per dirigere operazioni belliche

Pagine correlate 

 Osservatore

Altri progetti